Piłkarski Turniej w Izraelu 1988 – turniej towarzyski w Izraelu odbył się w dniach 3–10 lutego 1988 roku. W turnieju uczestniczyły zespoły: gospodarzy, Polski i Rumunii.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem piłkarskiego turnieju w Izraelu 1988 został zespół Polski.

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Izraelu
1988 w piłce nożnej
1988 w Izraelu
Sport w Tel Awiwie
Sport w Hajfie